Фридрих Шмидт:
 Шмидт, Фриц (1908—1983) — штурмбаннфюрер СС, начальник гестапо в Киле.
 Шмидт, Фридрих фон (1826—1891) — австрийский и немецкой архитектор, работавший в неоготическом стиле.
 Шмидт, Фридрих Вильгельм Август (1764—1838) — немецкий поэт, протестантский священнослужитель.
 Шмидт, Фридрих Людвиг (1772—1841) — немецкий актёр, писатель, драматург и театральный режиссёр.